Nogales kan syfta:

Geografi

Chile 

 Nogales (kommun i Chile), Región de Valparaíso, Provincia de Quillota,

Mexiko 

 Nogales, Veracruz, 
 Nogales, Durango, 
 Nogales, Sonora, ort, 
 Nogales, Querétaro Arteaga, 
 Nogales (kommun i Mexiko, Sonora, lat 31,20, long -110,97), 
 Nogales (kommun i Mexiko, Veracruz, lat 18,82, long -97,20),

Spanien 

 Nogales (kommun i Spanien, Extremadura, Provincia de Badajoz, lat 38,59, long -6,75), 
 Nogales (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz,

USA 

 Nogales, Arizona, countyhuvudort, Arizona, Santa Cruz County,